Promised Land o The Promised Land (in inglese "Terra promessa") può riferirsi a:

Cinema 
 Promised Land – film del 2002 diretto da Jason Xenopoulos
 The Promised Land – film per la televisione del 2003 diretto da George Brugmans
 Promised Land – film del 2004 diretto da Michael Beltrami
 Promised Land – film documentario del 2009 diretto da Yoruba Richen
 Promised Land – film del 2012 diretto da Gus Van Sant
 Terra promessa (Promised Land) – film del 1987 diretto da Michael Hoffman
 Terra promessa (Promised Land) – film del 2004 diretto da Amos Gitai
 La terra della grande promessa (Ziemia Obiecana, titolo internazionale The Promised Land) – film del 1975 diretto da Andrzej Wajda
 Nebesa obetovannye (titolo internazionale The Promised Land) – film del 1991 diretto da Eldar Ryazanov
 Terra prometida (titolo internazionale Promised Land) – film documentario del 1993 diretto da Peter von Gunten

Musica 
 Promised Land – gruppo musicale
 Promised Land – singolo di Chuck Berry del 1965
 Promised Land – album dei Dispatched
 Promised Land – album dei Giant del 2009
 Promised Land – album di Elvis Presley
 Promised Land – album dei Promised Land
 Promised Land – album dei Queensrÿche
 Promised Land – album di Rurutia
 Promised Land – album di Joe Smooth
 Promised Land – album di Robert Walker
 Promised Land – album di Dar Williams
 Promised Land – canzone di Chuck Berry rifatta tra gli altri da Elvis Presley
 Promised Land – canzone di Style Council
 The Promised Land – singolo di Paul Elstak
 The Promised Land – singolo di Joe Smooth
 The Promised Land – canzone di Bruce Springsteen

Altro 
 The Promised Land – miniserie televisiva
 Terra promessa (Promised Land) – serie televisiva
 Promised Land – romanzo di Robert B. Parker del 1976
 Promised Land State Park – parco della Pennsylvania, negli Stati Uniti
 Promised Land – census-designated place degli Stati Uniti